Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Almagro che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Tomas Tenconi (quarti di finale)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (finale)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)

 Julien Jeanpierre (quarti di finale)
 Michael Lammer (primo turno)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2003